Thunderbolt [sandrboult] (angl. hromy a blesky) může znamenat:

 Thunderbolt, sériové rozhraní firmy Apple
 Republic P-47 Thunderbolt, americká stíhačka z druhé světové války
 Fairchild A-10 Thunderbolt II, americký proudový letoun pro přímou podporu pozemního vojska
 Thunderbolt (album) – album skupiny Saxon